FAF steht für:
 Fachverband der Audivisions- und Filmindustrie
 FAF – Farbe, Ausbau & Fassade, europäische Fachmesse für Fassadengestaltung und Raumdesign
 Federação Angolana de Futebol
 Fédération Algérienne de Football
 Federació Andorrana de Futbol
 Filmtheater am Friedrichshain, ein Kino
 Fire-and-Forget
 Frankonia Automobilwerke, ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 Frontales Augenfeld, einen abgegrenzten Bereich der Großhirnrinde, der zur prämotorischen Rinde gehört
 Fundus-Autofluoreszenz, ein bildgebendes Verfahren in der Augenheilkunde
 Bahnhof Arfurt (Lahn) (DS100-Code)
 Citroen FAF, in Portugal und Indonesien gebautes Fahrzeug auf Basis des Citroën 2CV, das dem Citroën Méhari ähnelt

faf steht für:
 Fagani (ISO-639-3-Code), ozeanische Sprache auf den Salomonen

Abkürzung